Ponts (Catalunha) — município da província de Lérida, Espanha

Comunas francesas
Ponts-et-Marais — da Alta-Normandia, departamento de Seine-Maritime
Ponts (Mancha) — do departamento de Baixa Normandia

Desambiguações de topônimos